Le lycée polyvalent Pierre-de-Coubertin est un établissement public local d'enseignement situé à Meaux, qui regroupe des filières, Générales, Technologiques et Professionnelles. Il forme également à quatre BTS et deux classes préparatoires. Il s'agit de l'un des plus grands lycées du département en termes de capacité d'accueil d'élèves et d'étudiants.

Localisation 
Elle se situe à Meaux, à l'adresse exacte : Chaussée de Paris, 77100 Meaux. Le lycée appartient à l'académie de Créteil et, par conséquent, fait partie de la zone C des vacances scolaires.

Histoire 
Le lycée ouvre ses portes à l'occasion de la rentrée scolaire 1965-1966.

Situation

Zone de scolarisation 
Les élèves scolarisés au sein du lycée proviennent de nombreuses communes aux alentours (au sud, la zone de rattachement du lycée s'étend jusqu'à Esbly). En particulier les filières générales et technologiques recrutent sur une zone beaucoup plus large.

Accès 
Le lycée se situe à proximité de la gare de Meaux, desservie par la ligne P du Transilien et est également desservi par les bus urbains ainsi que par des cars scolaires. En outre, une navette permet d'effectuer la liaison entre le lycée et le site annexe des Fauvettes, situé à Nanteuil-lès-Meaux.

Classement 
Le lycée fait partie des moins bien classés du département en étant à la  place (sur 52) avec 94 % de réussite au baccalauréat en 2021.

Climat social 
Le lycée est souvent proie à des faits divers dus à une situation compliquée pour la commune de Meaux ainsi que de sa proximité avec des quartiers prioritaires.

Formations

Voie générale 
Le lycée dispose pour les classes de première et de terminale générales des spécialités suivantes : Arts - Cinéma-Audiovisuel ; Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques ; Humanité, Littérature et Philosophie ; Langues, Littérature et Cultures Etrangères Anglais ; Langues, Littérature et Cultures Etrangères Anglais Monde contemporain ; Mathématiques ; Physique-Chimie ; Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences de l'Ingénieur ; et Sciences économiques et Sociales.

Voie technologique 
Le lycée disposent de deux sections de Première et Terminale technologique : STI2D et STMG.

Formation professionnel 
Le lycée professionnel propose 5 bacs professionnels : Métiers de la Mode et du Vêtement, Systèmes Numériques, Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés, Hygiène Propreté et Stérilisation, et Aéronautique option avionique. Il propose également 4 formations de CAP : Electricien, Préparation et Service en Restauration, Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif, et Agent de Propreté et d'Hygiène.

BTS 
Le lycée dispose de 4 sections de Technicien Supérieur : Support à l'Action Managériale, Comptabilité Gestion, Conception et Réalisation de Systèmes Automatisés, et Électrotechnique.

CPGE 
Il possède également deux classes préparatoires aux grandes écoles : Physique Technologie Sciences de l'Ingénieur / Physique Technologie, et Technologie Sciences de l'Ingénieur.

Projets 
Le lycée est en travaux pour la construction d'un hangar permettant, à l'horizon 2023, qui permettra d'accueillir une nouvelle filière en aéronautique.

Notes et références 

Lycée en Seine-et-Marne
Meaux